Карин Сигнхильд Херманссон (), более известная как Какан Херманссон (; род. 7 августа 1981 года, Лунд) — шведская телеведущая, радиоведущая, комик и деятель искусства.

Биография

Карьера телеведущей 
Родилась 7 августа 1981 года в городе Лунд. Отец — Ян Херманссон, преподаватель психологии религии в университете. Оба родителя — выходцы из рабочего класса, в 1960-е и 1970-е годы участвовали в левых политических движениях.

Впервые получила общенациональную известность после участия в комедийном сериале  на канале  в 2008—2009 годах. Её персонаж — Какан, увлекающаяся хип-хопом жительница одного из южных пригородов Стокгольма, основан на ней самой. Сериал продержался в эфире три сезона.

В 2010 году Какан, вместе со шведской моделью и музыкантом , организовала дуэт «Kaka och Julia». Их комедийные клипы получили большую популярность в интернете, в связи с чем были показаны в юмористическом шоу SVT Humor на центральном канале шведского телевидения — SVT. Позже SVT предложил Какан и Юлии вести собственное телевизионное шоу . Это шоу, в котором девушки брали интервью у различных известных людей, продержалось в эфире два сезона.

Какан неоднократно работала вместе с журналистом . В 2013 году она была репортёром программы «» на канале TV4, которую вёл Лернстрём, а также была его помощницей на шоу «» на TV4.. Также они вместе вели передачу PP3 на Шведском радио.

В начале июня 2014 года Херманссон стала одной из ведущих популярного радиошоу  на . На пресс-конференции, посвящённой её появлению в этом шоу, произошёл скандал. Какан жёстко раскритиковала отсутствие культурного разнообразия при выборе ведущих для Sveriges Radio: «Я ужасно злюсь из-за того, что все, кто здесь сидят — белые. Мы не представляем (всю) Швецию» — сказала она. Высказывание Какан было неоднозначно оценено в обществе — его раскритиковал даже ряд представителей культурных меньшинств, в том числе журналист  в газете Aftonbladet.

В 2016 году Какан предложили участвовать в рекламе Audi Q2, однако вскоре компания Audi была вынуждена прекратить сотрудничество с ней. Причиной этого стал мужененавистнический комментарий, который Какан оставила в Твиттере в 2012 году и который четыре года спустя привлёк внимание пользователей соцсетей. После этого инцидента она была вынуждена извиниться в своём личном блоге, затем её извинения перепечатала газета Expressen.

Творчество 
Какан Херманссон окончила Konstfack (Стокгольмский университет искусств, ремёсел и дизайна). В качестве дипломного проекта она организовала конгресс по нейл-арту. В настоящее время она в основном работает с керамикой, её работы выражают идеи о поле, классе и сексуальности. Выставки работ Какан прошли в Стокгольмском музее НАУ и в музее городского совета Кристианстада: последняя выставка прошла вскоре после скандала, связанного с публикацией мужененавистнического поста в Твиттере, что вынудило Какан закрыть комментарии на публичной странице выставки в Facebook — из-за большого количества критических комментариев. 28 мая 2014 года Херманссон провела художественную выставку во время ЛГБТ-фестиваля в Гётеборге «West Pride».

С 2013 года Какан является одной из шести членов феминистского художественного коллектива «Новая женская группа» (), который был создан в ответ на доминирование мужчин-художников на шведской арт-сцене.

Личная жизнь 
Какан Херманссон идентифицирует себя как лесбиянка, радикальная феминистка. и анархистка. По политическим взглядам является левой. Критикует автономных левых за то, что в их рядах много выходцев из среднего класса, которым чужды интересы рабочего класса.

Сожительница Какан — Ханна Островски (), старше её на 6 лет. В 2018 году в их семье появился мальчик, которого родила Какан.

Примечания

Ссылки 
 Блок Какан Херманссон на Blogspot (содержит изображения её работ)
 Официальный сайт Новой женской группы 
 
Деятели феминизма Швеции
Художницы Швеции
Телеведущие Швеции
Википедия:Биографии современников
Радиоведущие Швеции
Анархисты Швеции